Танхой — топонимы:
 Танхой — посёлок в Кабанском районе Бурятии.
 Танхой — станция на Транссибирской магистрали.
 Танхой () — квартал в городе Виньлонг, провинция Виньлонг, Вьетнам.